Schmieden bezeichnet:
 Schmieden, spanloses Umformen von Metallen

Schmieden heißen folgende geographischen Objekte:
 Schmieden (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schmieden (Uhlstädt-Kirchhasel), Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Schmieden (Gemeinde Lamprechtshausen), Ortschaft der Gemeinde Lamprechtshausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schmieden (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Schmieden (Gemeinde Tannheim), Ortschaft von Tannheim (Tirol), Bezirk Reutte, Tirol
 Schmieden (Prags), Ortsteil der Gemeinde Prags in Südtirol
 Schmieden (Sexten), Ortsteil der Gemeinde Sexten in Südtirol

Schmieden ist der Familienname folgender Personen:
 ein deutsches Adelsgeschlecht, siehe Schmieden (Adelsgeschlecht)
Personen:
 Alexander Schmieden (* 1993), deutscher Fußballspieler
 August von Schmieden (1860–1939), sächsischer Generalleutnant
 Curt Schmieden (1905–1991), deutscher Mathematiker, Hochschullehrer an der TH Darmstadt
 Else Schmieden (1841–1896), deutsche Schriftstellerin
 Heino Schmieden (1835–1913), deutscher Architekt
 Karl Schmieden (1919–1946), deutsches SS-Mitglied und Kriegsverbrecher
 Maximilian August von Schmieden (1817–1893), sächsischer Generalmajor 
 Victor Schmieden (1874–1945), deutscher Chirurg
 Werner von Schmieden (1892–1979), deutscher Diplomat

Siehe auch: 
 Zunft zu Schmieden, Basel
 Zunftgesellschaft zu Schmieden, Bern